Dardisch bezieht sich auf
 eine Gruppe von Völkern in der Hindukushregion Pakistans, Afghanistans und Indiens, siehe Dardische Völker
 eine Untergruppe der indoarischen Sprachen, siehe Dardische Sprachen